Plenković ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Plenković (* 1970), kroatischer Politiker (Hrvatska demokratska zajednica), MdEP
 Juraj Plenković (1934–2011), kroatischer Kommunikationswissenschaftler